Chianese ist der Familienname folgender Personen:

 Biagio Chianese (* 1961), italienischer Boxer
 Dominic Chianese (* 1931), US-amerikanischer Schauspieler